C83 peut faire référence à :
 HMS Southampton (C83), un croiseur léger de Classe Town de la Royal Navy ;
 Lymphome diffus non hodgkinien, d'après la classification internationale des maladies ;
 La galaxie NGC 4945 dans la constellation du Centaure, notée C83 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres